Bommer ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Bommer (1913–1993), Schweizer Politiker
 Dieter Bommer (1923–2010), deutscher Agrarwissenschaftler
 Elisa Caroline Bommer (1832–1910), belgische Botanikerin
 Felix Bommer (* 1964), Schweizer Strafrechtler
 Johann Baptist Bommer (1705–1778), deutscher Flach- und Faßmaler
 Josef Bommer (1923–2019), Schweizer katholischer Theologe
 Maria Bommer (* 1942), österreichische Politikerin (SPÖ)

 Sigwald Bommer (1893–1963), deutscher Dermatologe
 Vera Bommer (* 1982), Schweizer Schauspielerin

Siehe auch:
 Bomer
 Pommer (Begriffsklärung)